De Copa CONMEBOL 1998 was de zevende editie van deze Zuid-Amerikaanse voetbalcompetitie. Titelverdediger was Clube Atlético Mineiro uit Brazilië. Zij werden in de halve finales uitgeschakeld door CA Rosario Central uit Argentinië (winnaar in 1995). In de finale verloor Rosario Central vervolgens van een andere Braziliaanse club, Santos FC, dat voor het eerst de Copa CONMEBOL won.

Deelnemers
Aan deze zevende editie van de Copa CONMEBOL deden zestien clubs mee die zich niet hadden gekwalificeerd voor de Copa Libertadores, de Copa Merconorte of de Copa Mercosur. Er waren vier deelnemers uit Brazilië, twee uit Argentinië, Colombia en Uruguay en één uit de overige zes deelnemende landen. Dit was dezelfde verdeling als in 1995 en 1996.

Toernooi-opzet
De zestien deelnemende clubs speelden een knock-outtoernooi. Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen. In tegenstelling tot de afgelopen vier edities - toen de finalewedstrijden in november en december werden gespeeld - duurde deze editie van juli tot en met oktober.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 15, 18 en 22 juli (heen) en op 21, 26 en 29 juli (terug).

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 5 (heen) en 11 augustus (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 9 (heen) en op 23 september (terug).

|}

Finale

 Santos FC wint met 1–0 over twee wedstrijden.

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1998